«Falling in love» puede referirse a:

Significado 
 Enamoramiento

Cine y televisión 
 Falling in Love (1935), película británica.
 Falling in Love (1984), película protagonizada por Meryl Streep y Robert De Niro
 Falling in Love, serie de TV de Malasya/Singapur.

Música

Álbumes 
 Falling in Love (2007), álbum de Toni Gonzaga.
 Falling in Love (2009), álbum de Rachelle Ann Go.

Songs 
 Falling in Love (1983), canción de Surface.
 Falling in Love (1985), canción de Sylvia.
 Falling in Love (1997), canción de Aerosmith.
 Falling in Love safic (2000), canción de Aisha
 Falling in Love (2010), canción de McFly.